Richard Wright kan syfta på:
 Richard Wright (fotbollsspelare)
 Richard Wright (författare)
 Richard Wright (musiker)
 Richard Wright (konstnär)